«Голконда» () — картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта, написанная масляными красками на холсте в 1953 году. Традиционно она хранится в Коллекции Менил, в Хьюстоне (штат Техас, США).

На картине изображены «дождь, идущий мужчинами», почти идентичными друг другу, одетыми в тёмные пальто и котелки. Создаётся различное впечатление о них: либо они падают, как капли дождя, либо плавают, как воздушные гелиевые шары, либо просто размещены в воздухе, поскольку никакого движения или перемещения не подразумевается. На заднем плане видны здания с красными крышами и преимущественно голубое небо с частичной облачностью, что подтверждает версию о том, что мужчины не «идут дождём». Они находятся на равном расстоянии друг от друга в решётке, обращённой к точке обзора и отступающей назад в ромбических слоях сетки.

Магритт сам жил в подобной пригородной среде и одевался таким же образом. Котелок является отличительной чертой большей части его работ, появляясь во множестве его картин, в частности в «Сыне человеческом».

Шарли Хершовичи, основатель Фонда Магритта, отмечал, что художник был очарован соблазнительностью образов. По его мнению, Магритт знал, что представления о вещах могут быть ложными. Таким образом, образы людей на картине — не люди, а просто их изображения, которым не нужно следовать никаким правилам. Хершовичи нашёл эту картину забавной, так как она также заставляет зрителя осознать ложность представленного на ней.

Согласно одной из интерпретаций картины заключается в том, что Магритт демонстрирует границу между индивидуальностью и ассоциацией себя с группой, и как она размыта. Все мужчины на его холсте одеты одинаково, имеют одинаковую комплекцию тела, а также все они плавают или падают. Это заставляет зрителя смотреть на мужчин как на группу. В то же время если он рассмотрит каждого изображённого человека, то заметит, что тот может значительно отличаться от любой другой человеческой фигуры в «Голконде».

Как это часто бывало с произведениями Магритта, название «Голконда» было придумано его другом, поэтом Луи Скутенером. Голконда — древняя крепость в индийском штате Телингана, недалеко от Хайдарабада, который с середины XIV до конца XVII века был столицей одноимённого султаната. Слава, которую она приобрела, будучи центром легендарной алмазной промышленности в регионе, была такова, что её имя остаётся, согласно «Оксфордскому английскому словарю», «синонимом кладези богатства».

Магритт поместил на картину образ Скутенера — его лицо имеет большой человек у дымовой трубы, на правой стороне картины.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Интервью с Шарли Хершовичи
 «Голконда» на сайте renemagritte.org

Картины Рене Магритта
Картины 1953 года